Eustathios är ett namn som burits av bland andra:

 Eustathios av Antiokia (300-talet), biskop
 Eustathios av Sebaste (300-talet), biskop
 Eustathios av Kappadokien (300-talet), nyplatonsk filosof
 Eustathios av Epiphaneia (500-talet), historiker
 Eustathios I av Konstantinopel (1019–1025), patriark
 Eustathios II av Konstantinopel (1081–1084), patriark
 Eustathios av Thessalonike (1125–1193), munk, diakon, retoriker och ärkebiskop
 Eustathios Makrembolites (1100-talet), bysantinsk romanförfattare